Автономия може да се отнася за:

 Автономия, политическа концепция;
 „Автономия“, български вестник, излизал от 1898 до 1902 година;
 „Автономия“, български вестник, излизал през 1903 година;

Вижте също 
 Автономия за Македония и Одринско
 „Отономи“, вестник, излизал през 1902 година;